

Cinema 
 Waterfront – film del 1928 diretto da William A. Seiter
 Waterfront – film del 1939 diretto da Terry O. Morse
 Waterfront – film del 1944 diretto da Steve Sekely
 Tempesta a Liverpool (Waterfront) – film del 1950 diretto da Michael Anderson

Letteratura 
 All'ultimo sangue (Waterfront) – romanzo di Ferguson Findley, n. 143 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 Waterfront – singolo dei Simple Minds del 1983, dall'album Sparkle in the Rain
 Waterfront Records – etichetta discografica australiana

Televisione 
 Waterfront – serie televisiva statunitense del 1954
 Waterfront – miniserie televisiva australiana del 1984

Altro 
 Waterfront – termine in inglese per indicare il lungomare o una zona costiera di un corpo d'acqua (mare, fiume, lago, etc.).
 Affare Waterfront – termine giornalistico con cui si indicano opere urbanistiche di rifacimento della costa italiana e gli affari economici ad esse connessi
 Waterfront – stazione della metropolitana di Washington